Hartmann von Grüningen ist der Name folgender Personen:

* Hartmann I. von Grüningen († um 1246), Graf von Grüningen (Markgröningen) und Reichssturmfähnrich
 Hartmann II. von Grüningen († um 1274), Graf von Grüningen (Reichssturmfähnrich)
 Hartmann III. von Grüningen († 1280), Graf von Grüningen